На другому етапі чемпіонату світу 1982 дванадцять команд були поділені на чотири групи. У групі «C» виступали збірні Аргентини, Бразилії і Італії. До стадії плей-оф турніру, здобувши перемогу у групі, пройшли італійці.

Турнірне становище

Італія — Аргентина

Аргентина — Бразилія

Італія — Бразилія

Посилання 
 Чемпіонат світу 1982 на сайті FIFA.com  
 Чемпіонат світу 1982 на сайті RSSSF  

Чемпіонат світу з футболу 1982
Спортивні змагання у Барселоні
Червень 1982
Липень 1982